Balengue puede hacer referencia a:

 los balengues, etnia de Guinea Ecuatorial;
 idioma balengue, lengua hablada por dicha etnia.